św. Julita z Cezarei (zm. 303) – męczennica z Cezarei Kapadockiej
 św. Julita (zm. ok. 305) – męczennica z Tarsu